Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Effingham () :
le comté d'Effingham, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté d'Effingham, situé dans l'État de l'Illinois.